Колін Чарльз Ґрінвуд (;  26 червня 1969, Оксфорд, Велика Британія) — бас-гітарист британського рок-гурту «Radiohead», старший брат соло-гітариста групи Джонні Ґрінвуда.

Життєпис 
Колін Ґрінвуд, також відомий як Коз, народився 26 червня 1969 року в Оксфорді. Частину свого дитинства Колін рінвуд провів e Німеччині, де служив його батько.

На музичні смаки Коліна Ґрінвуда вплинула його старша сестра Сьюзен, яка долучила Коліна до The Fall, Magazine і Joy Division. У дванадцятирічному віці Ґрінвуд познайомився з Томом Йорком, який навчався в одній школі з Ґрінвудом в Абінгдоні (Оксфордшир). Ту ж школу відвідували Ед О'Браєн і Філ Селвей. У 1986 році вони створили гурт «On a Friday». Назву було вибрано через те, що репетиції гурту в школі проходили щоп'ятниці. Свій перший виступ гурт «On a Friday» провела в Оксфордському пабі Jericho Tavern. Сам Колін Ґрінвуд починав грати на губній гармошці, клавішних, проте потім віддав перевагу гітарі.

У 15 років Ґрінвуд купив свою першу гітару і почав брати уроки гри на гітарі. Останнім до групи приєднався Джонні Ґрінвуд, молодший брат Коліна. У Radiohead (тоді група ще називалася On A Friday) Колін Ґрінвуд став бас-гітаристом.

Ґрінвуд вивчав англійську і американську літературу в Кембриджі (коледж Пітергаус), водночас організовуючи розважальні заходи в коледжі. Завдяки Ґрінвуду On A Friday змогла кілька разів виступити в Кембриджі. Пізніше Ґрінвуд працював у музичній крамниці. Одного разу в у крамницю зайшов агент EMI Кейт Возенкрофт, і Ґрінвуд передав йому демо-касету групи. Незабаром EMI уклали з Radiohead контракт.

1997 року Колін Шрінвуд взяв участь у спеціальній акції Кембриджського університету, метою якої було змінити уявлення про Кембридж як про університет, недоступний для звичайних школярів. Ґрінвуд позував на фотографії зі студентами університету.

2003 року Ґрінвуд брав участь у записі дебютного сольного альбому Джонні Ґрінвуда Bodysong.

Колін Ґрінвуд зазвичай використовує бас-гітари Fender. Крім басу він грає на клавішних, синтезаторі та деяких ударних інструментах. За словами Ґрінвуда, на його стиль гри великий вплив зробили Білл Візерс і Кертіс Мейфілд:

«Dollars and Cents» — це Кертіс Мейфілд… Кертіс — це Бог бас-гітари, так.
.

Особисте життя 
У грудні 1998 року Колін Ґрінвуд одружився з Моллі МакҐренн, відомій американській письменниці та літературній критичці. У 2003 році в подружжя народився сина Джессі, а у 2005 році дочка Аса.

Примітки

Поклики 
 Офіційний сайт Radiohead 
 

Випускники Пітергаузу (Кембридж)
Британські рок-музиканти
Британські гітаристи
Radiohead
Лауреати премії Ivor Novello Awards
Лауреати премії «Греммі»
Уродженці Оксфорда